Sven Andersson (1907) (1907-1981), Zweeds voetballer, bijgenaamd "Vrålis"
Sven Andersson (atleet) (1889-1971), Zweeds atleet
Sven Andersson (schaatser) (1921), Zweeds schaatser
Sven Anders Andersson (1952), Zweeds kanovaarder
Sven Tommy Andersson (1963), Zweeds voetballer (doelman)